Hellerup kan syfta på:

 Hellerup – en kommundel i Gentofte kommun, Danmark
 Hellerup, Falkenbergs kommun – ett gods i Falkenbergs kommun, Sverige